Benito Mussolini, leider van fascistisch Italië tijdens de Tweede Wereldoorlog
Romano Mussolini, een Italiaanse jazzpianist, zoon van Benito
Alessandra Mussolini, een Italiaanse politica, kleindochter van Benito